SS-Standarten (Nederlands: Regimenten) waren de basiseenheden van de Allgemeine-SS. De officiële formatie van de 1.SS-Standarte vond plaats op 9 november 1925. Naast de Fuß-Standarten (infanterie), waren er ook Reiterstandarten (cavalerie).

De SS-Standarte is direct ondergeschikt aan een SS-Abschnitt en omvat drie à vier Sturmbanne. Dit houdt in dat een Standarte tussen de 1000 en 3000 man omvat. Tevens bevatte de meeste Standarten een reserve-eenheid en een Sanitätsstaffel (medisch detachement). Ook omvatte een Standarte vaak een zogenaamde Ergänzung-Sturmbanne (reserve bataljons). Dit waren eenheden die een militaire training ondergingen en tijdens een oorlog moesten worden opgenomen binnen de Waffen-SS. Alle SS-Afdelingen, zoals de Allgemeine-SS en de daaraan ondergeschikte Reiter-SS, waren in Standarten opgesplitst. Dit gold echter ook voor de SS-Totenkopfverbände en de SS-Verfügungstruppe.

Standarten